Дон Антонио има више значења:

 Дон Антонио (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Антонио, Де Бајардо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дон Антонио (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Дон Антонио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику